Alenquer kan syfta på:

Brasilien 

 Alenquer, Brasilien, Pará, 
 Alenquer kommun, Brasilien,

Portugal 

 Alenquer, Portugal, kommun, Lissabon,